Атолл Альфо́нс () — один из двух атоллов группы островов Альфонс Внешних Сейшельских островов.

География 
Расположен в 400 км к юго-западу от острова Маэ и в 3 км к северу от атолла Сен-Франсуа. Атолл Альфонс включает только один остров, Альфонс. Площадь острова Альфонса 1,74 км², площадь всего атолла, включая рифы и лагуны, составляет 8 км².

Фауна 
Вдоль берегов моря расположены белые линии пляжей, к которым примыкают полосы естественных лесов, смешанных с кокосовыми рощами. Фауна Альфонса включает в себя черепах, крабов и различные виды птиц. Мелководные лагуны являются пристанищем для множества разновидностей рыб.

История 
Открыт 28 января 1730 года Шевалье Альфонсом, командиром французского фрегата «Le Lys».

Население 
Население составляет около 300 человек.

Транспорт 
На острове находится аэропорт Альфонс с взлётно-посадочной полосой длиной 1214 метров.

На острове находится отель.

Ссылки 
  

Острова в составе Сейшельских Островов